Barlie ist der Familienname folgender Personen:
 Harald Barlie (1937–1995), norwegischer Ringer
 Oddvar Barlie (* 1929), norwegischer Ringer
 Vegar Barlie (* 1972), norwegischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Barly